Ein Lehrbrief ist
 eine Abschlussurkunde einer Lehre, siehe Gesellenbrief
 ein Lerndokument für ein Fernstudium (auch Studienbrief genannt).